Dit is een lijst van planetoïden 41301-41400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (41301) - || 1999 XP127|| 6 december 1999 || S. Sposetti
|-
| (41302) - || 1999 XO129|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (41303) - || 1999 XP139|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41304) - || 1999 XA141|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41305) - || 1999 XK143|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (41306) - || 1999 XT146|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41307) - || 1999 XA149|| 8 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41308) - || 1999 XA154|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (41309) - || 1999 XT157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (41310) - || 1999 XC158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (41311) - || 1999 XR166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (41312) - || 1999 XU167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (41313) - || 1999 XD168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (41314) - || 1999 XN168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (41315) - || 1999 XU168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (41316) - || 1999 XJ187|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (41317) - || 1999 XO191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (41318) - || 1999 XT196|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (41319) - || 1999 XJ208|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (41320) - || 1999 XJ209|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (41321) - || 1999 XM209|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (41322) - || 1999 XK212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41323) - || 1999 XM212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41324) - || 1999 XO212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41325) - || 1999 XR212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41326) - || 1999 XY212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41327) - || 1999 XD217|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41328) - || 1999 XP220|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (41329) - || 1999 XM221|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (41330) - || 1999 XU225|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41331) - || 1999 XB232|| 9 december 1999 || LINEAR
|-
| (41332) - || 1999 XM233|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41333) - || 1999 XL238|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41334) - || 1999 XE242|| 13 december 1999 || CSS
|-
| (41335) - || 1999 XL244|| 3 december 1999 || LINEAR
|-
| (41336) - || 1999 XX244|| 4 december 1999 || Spacewatch
|-
| (41337) - || 1999 XN258|| 5 december 1999 || LONEOS
|-
| (41338) - || 1999 YF4|| 25 december 1999 || P. G. Comba
|-
| (41339) - || 1999 YR9|| 31 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (41340) - || 1999 YO14|| 31 december 1999 || LINEAR
|-
| (41341) - || 1999 YZ21|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (41342) - || 1999 YC23|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (41343) - || 2000 AY9 || 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41344) - || 2000 AR16|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41345) - || 2000 AB18|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41346) - || 2000 AW19|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41347) - || 2000 AR22|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41348) - || 2000 AH23|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41349) - || 2000 AA24|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41350) - || 2000 AJ25|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41351) - || 2000 AS27|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41352) - || 2000 AT31|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41353) - || 2000 AB33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41354) - || 2000 AW33|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41355) - || 2000 AF36|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41356) - || 2000 AZ51|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41357) - || 2000 AD52|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41358) - || 2000 AJ54|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41359) - || 2000 AG55|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41360) - || 2000 AN68|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41361) - || 2000 AO76|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41362) - || 2000 AJ81|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41363) - || 2000 AA90|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41364) - || 2000 AD96|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41365) - || 2000 AO98|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41366) - || 2000 AU98|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41367) - || 2000 AP99|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41368) - || 2000 AA100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41369) - || 2000 AG100|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41370) - || 2000 AA101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41371) - || 2000 AB101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41372) - || 2000 AC101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41373) - || 2000 AR101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41374) - || 2000 AW101|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41375) - || 2000 AD102|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41376) - || 2000 AT103|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41377) - || 2000 AB104|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41378) - || 2000 AP105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41379) - || 2000 AS105|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41380) - || 2000 AM113|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41381) - || 2000 AG117|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41382) - || 2000 AV124|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41383) - || 2000 AH138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41384) - || 2000 AJ138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41385) - || 2000 AQ138|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41386) - || 2000 AD140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41387) - || 2000 AE140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41388) - || 2000 AJ140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41389) - || 2000 AM140|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41390) - || 2000 AX145|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41391) - || 2000 AX148|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41392) - || 2000 AA149|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41393) - || 2000 AV151|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41394) - || 2000 AW162|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41395) - || 2000 AY169|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41396) - || 2000 AG175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41397) - || 2000 AS175|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41398) - || 2000 AH177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41399) - || 2000 AR177|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (41400) - || 2000 AR185|| 8 januari 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten